Rehulka ist der Familienname folgender Personen:

 Evžen Řehulka (* 1947), Psychologe
 Mario Rehulka (* 1941), österreichischer Manager